Příjmení Foley nese více různých osobností:

 Frank Foley (1884–1958) – britský agent MI6, který pracoval pod krycí identitou úředníka velvyslanectví v Berlíně v oddělení výdeje pasů a víz. Zachránil až 10 000 Židů.
 Ellen Foley (* 1951) – americká zpěvačka a herečka
 James Foley (* 1953) – americký filmový režisér
 John Patrick Foley (1935–2011) – americký kardinál a předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky
 Scott Foley (* 1972) – americký herec